Troskot može označavati razne vrste biljaka:
Troskot, Cynodon, biljni rod iz porodice trava
Troskot, Cynodon dactylon, biljna vrsta iz porodice trava
Troskot, Agrostis capillaris, obična rosulja, biljna vrsta iz porodice trava
Troskot,  Agrostis stolonifera, ovsenica, rosulja, biljna vrsta iz porodice trava
Troskot, Elymus repens, puzava pirika, biljna vrsta iz porodice trava
Troskot, Polygonum aviculare, ptičji dvornik, biljna vrsta iz porodice dvornikovki